Il singolare del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 David Caldwell (primo turno)
 Antony Dupuis (Campione)
 Lior Mor (primo turno)
 Oleg Ogorodov (finale)

 Eyal Ran (semifinali)
 Oren Motevassel (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (secondo turno)
 Hideki Kaneko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1998